This Gun for Hire (1942), filme com Alan Ladd
 This Gun for Hire (1991), filme com Robert Wagner

Desambiguações de cinema